Liekoski est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1990), boxeur et journaliste sportif finlandais
 (né en 1942), entraineur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois